Bunge se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander von Bunge
 Aleksandr Andrejevitj Bunge